Andrei Markow (russ. Андрей Марков) ist der Name folgender Personen:
 Andrei Sergejewitsch Markow (* 1980), russischer Bogenbiathlet
 Andrei Wiktorowitsch Markow (* 1978), russischer Eishockeyspieler